Kabyé (talvolta scritto Kabye o Kabyie) può riferirsi a:

 il popolo Kabyé del Togo settentrionale
 la lingua kabyé, parlata dal popolo omonimo
 il massiccio del Kabyé, una formazione rocciosa nel Togo e del Benin settentrionali